Uhlenbruck ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Uhlenbruck (* 1929), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Aphoristiker
 Paul Uhlenbruck (1897–1969), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Wilhelm Uhlenbruck (* 1930), deutscher Jurist und Autor

Siehe auch:
 Uhlenbrock